Пять кораблей Королевского флота назывались HMS Russell, в честь адмирала Расселла.

 HMS Russell — 80-пушечный линейный корабль второго ранга; перестроен в 1735; затоплен в 1762 году в Ширнесс.
 HMS Russell — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1764; продан в 1811.
 HMS Russell — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1822; разобран в 1865.
 HMS Russell — додредноутный линкор типа Duncan; спущен на воду в 1901; потоплен на мине в 1916 у Мальты.
 HMS Russell (F97) — противолодочный фрегат второго ранга типа 14 (Blackwood); спущен на воду в 1954; отправлен на слом в 1985.